Piazzola steht für:

 Piazzola sul Brenta, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Padua in Venetien

Piazzola ist der Familienname folgender Personen: 

 Simone Piazzola (* 1985), italienischer Opernsänger in der Stimmlage Bariton 

Siehe auch:

 Piazzolla